Krummau může znamenat

Český Krumlov (Böhmisch Krumau) – město
Moravský Krumlov (Mährisch Kromau) – město
Krumau am Kamp – rakouské město na řece Kamp mající stejný význam odvozený od krump